Джон Баннистер Гуденаф (; род. 25 июля 1922, Йена, Веймарская республика) — американский учёный, специалист в области физики и материаловедения. Предложил кобальтит лития (LixCoO2) в качестве катода в литий-ионном аккумуляторе. Лауреат многих престижных премий, в том числе Нобелевской премии по химии 2019 года.

Член Национальной инженерной академии США (1976), Национальной академии наук США (с 2012 года), иностранный член Французской академии наук (с 1992 года) и Лондонского королевского общества (с 2010 года).

Карьера 
Окончил с отличием Йельский университет (1944), где вступил в тайное общество «Череп и кости», после чего некоторое время служил в армии США. Демобилизовавшись, в 1947 году защитил диссертацию по физике в Чикагском университете (научный консультант Кларенс Зенер).

В последние годы работает над новым видом аккумулятора, в котором используется твёрдый электролит вместо жидкого. По мнению Гуденафа, некоторым учёным свойственна поздняя зрелость, и наиболее важные научные достижения приходят к ним в преклонном возрасте.

В 2019 году он стал лауреатом Нобелевской премии по химии за участие в разработке литий-ионных аккумуляторов (совместно со Стэнли Уиттингемом и Акирой Ёсино). При этом он стал самым старым лауреатом премии — на момент присуждения премии ему было 97 лет.

Награды и отличия 

 Премия столетия (1975)
 Премия Японии (2001)
 Премия Энрико Ферми (2009)
 Национальная научная медаль США (2011)
 Премия Чарльза Старка Дрейпера (2014)
 Премия за инновации в области альтернативных видов топлива для транспорта (2015)
  одноимённого фонда (2017)
 Медаль Бенджамина Франклина (2018)
 Медаль Копли (2019)
 Нобелевская премия по химии (2019)
 Highly Cited Researcher (2019)

Примечания 

Члены Национальной инженерной академии США
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Французской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Награждённые Национальной медалью науки США
Лауреаты премии Энрико Ферми
Лауреаты премии Чарльза Старка Дрейпера
Лауреаты премии Японии
Награждённые медалью Бенджамина Франклина (Институт Франклина)
Награждённые медалью Копли
Выпускники Школы Гротон
Выпускники Йельского университета
Череп и Кости
Преподаватели Техасского университета в Остине
Ныне живущие столетние долгожители США
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из США